Bagre-crucifixo é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Arius proops (Cuvier and Valenciennes)
 Hexanematichthys proops (Valenciennes, 1840)

Desambiguação